Че́ндлер или Ча́ндлер (, ,  — «свеча») — придворный служитель, ответственный за снабжение свечами, воском и мылом; свечной фабрикант, торговец свечами, мелочной торговец, бакалейщик) — английские имя, фамилия и топоним.

Фамилия

А 
  (род. 1983) — американский футболист, игрок клубов Главной лиги футбола.
  (1907—1970) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
  (1849—1926) — британский крикетчик, игрок клуба графства Суррей.
  (1918—2007) — американский экономист, профессор истории предпринимательства Гарвардской школы бизнеса, лауреат Пулитцеровской премии за работу по истории США (1978).
  (1858—1939) — англиканский священник, епископ Блумфонтейна (1902—1920).
  (1895—1984) — британский футболист, проведший более 390 игр за клуб «Лестер Сити», держатель многочисленных рекордов клуба.
 Чендлер, Артур Бертрам (1912—1984) — австралийский моряк, писатель-фантаст.
  (1922—2012) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Южная Каролина (1994).

Б 
  (род. 1959) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Кентукки (1995—2003), член Палаты представителей США (2004—2013).
  (1869—1947) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Мичиган (1942).
  (1930—1991) — канадский хоккеист, чемпион мира (1951).
  (1949—1995) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Окленд Рэйдерс» (1981).
  (род. 1975) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Фицрой» и «Норт Мельбурн».

Г 
  (1864—1944) — американский медиаменеджер и магнат в сфере недвижимости.
  (1835—1906) — американский солдат, кавалер Медали Почёта за участие во Втором сражении при Петерсберге.
  (род. 1949) — британский сценарист, лауреат премии Гильдии сценаристов Великобритании за сериал «Таггерт» в составе коллектива авторов (1992).
  (род. 1953) — американский скульптор, чьи работы представлены в том числе в Художественном музее Гонолулу и Национальном музее декоративного металла.

Д 
  (род. 1965) — американский мотоциклист, трёхкратный победитель супербайк-чемпионата (1990, 1996, 1997).
  (род. 1946) — американская модель, девушка сентября 1966 года журнала Playboy.
  (род. 1994) — барбадосский футболист, игрок национальной сборной, брат Джамала Чендлера.
  (род. 1989) — барбадосский футболист, игрок национальной сборной.
  (1837—1899) — американский военный моряк, кавалер Медали Почёта за участие в сражении в заливе Мобил (1864).
  (род. 1959) — американская ныряльщица, олимпийская чемпионка по прыжкам с 3-метрового трамплина (1976).
 Чендлер, Джефф (1918—1961) — американский актёр и певец.
  (род. 1956) — американский боксёр, чемпион мира в легчайшем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (1980—1984).
  (род. 1959) — ирландский футболист.
  (род. 1966) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт Мельбурн».
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс», «Каролина Пэнтерс» и «Вашингтон Редскинз».
  (род. 1937) — американский певец в стиле соул.
  (род. 1947) — американский политик, спикер Палаты представителей штата Нью-Гэмпшир (2001—2004, с 2017).
 Чендлер, Джозеф Ньютон (третий) — псевдоним (украденная им личность) самоубийцы Роберта Айвана Николса (1926—2002).
  (1792—1880) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей США (1849—1855), посол США в Королевстве обеих Сицилий (1858—1960).
  — католический священник, епископ Солсбери (1417—1426).
  (1762—1841) — американский политик, первый председатель Сената штата Мэн (1820), член Палаты представителей (1805—1809) и Сената США (1820—1829).
  (1907—1969) — южноафриканский бегун, бронзовый медалист Игр Британской империи 1930 года.
  (1924—2016) — британский стрелок, участник летних Олимпийских игр 1948 года.
  (1887—1962) — австралийский политик, лорд-мэр Брисбена (1940—1952).
  (ок. 1779—1859) — англиканский священник, член Королевского общества (с 1833).
 Чендлер, Джордж (1898—1985) — американский актёр.
  (1906—1964) — канадский медиаменеджер, создатель ведущей в середине XX века радиостанции региона Лоуэр-Мейнленд CJOR.
  (1872—1964) — первый начальник полиции штата Нью-Йорк (США).
  (1934—2011) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (1967, 1968).
  (род. 1949) — американский энтомолог, специалист по жукам.
  (1901—1997) — американский общественный деятель, меценат.
 Чандлер, Дэвид (1934—2004) — британский историк, специалист по истории наполеоновской эпохи.
  (1944—2017) — американский физикохимик, лауреат премии имени Ирвинга Ленгмюра американских Химического и Физического обществ (2005).
  (1937—1994) — американский журналист, руководитель журналистской группы, удостоенной Пулитцеровской премии за служение обществу (1962).
 Чэндлер, Дэвид Портер (род. 1933) — американский и австралийский историк, специалист по истории Камбоджи.
  (1959—2010) — американский мотоциклист, победитель Мотокросса наций и состязания на Трофей наций (1982).

З 
 Чандлер, Закария (1813—1879) — американский политический деятель, мэр города Детройт, сенатор от штата Мичиган, 12-й министр внутренних дел США.

И 
  (род. 1951) — австралийский велосипедист, участник летних Олимпийских игр 1976 года.

К 
 Чендлер, Кайл (род. 1965) — американский актёр.
  (род. 1952) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Детройт Лайонс».
 Чендлер, Керри (род. 1969) — американский диджей в жанре хаус.
 Чандлер, Клайд (1879—1961) — американская художница и скульптор.
  — американский предприниматель, генеральный директор компании Eastman Kodak (1983—1990).
 Чендлер, Крис (род. 1965) — игрок в американский футбол.
  (род. 1960) — новозеландский и мальтийский миллиардер, создатель инвестиционного фонда Legatum, брат Ричарда Чендлера.
  (род. 1952) — американский военный деятель, командующий Тихоокеанскими военно-воздушными силами (2007—2009).
  (род. 1950) — канадская поэтесса и переводчица.

Л 
  (1888—1980) — австралийский фотограф-натуралист.

М 
  — американский киномонтажёр, лауреат премии BAFTA и номинант на премию «Оскар» за монтаж фильма «Амадей» (1984).
 Чендлер, Майкл (род. 1986) — американский боец смешанных боевых искусств.
  (род. 1982) — американский баскетболист, игрок клубов высших баскетбольных лиг Филиппин, Южной Кореи, Португалии и Японии.
 Чандлер, Марри (род. 1960) — новозеландский шахматный гроссмейстер (1983).
 Чендлер, Мишель (род. 1974) — австралийская баскетболистка, бронзовая медалистка Олимпийских игр (1996).
  (1687—1745) — английская поэтесса.

Н 
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Каролина Пэнтерс» и «Чикаго Беарз».
  (род. 1949) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1972).
  (1893—1997) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».

О 
  (1807—1895) — американский юрист и политик, председатель Сената штата Вермонт (1849).

П 
  (род. 1953) — американский футболист, игрок клубов Североамериканской футбольной лиги и национальной сборной США.

Р 
  (1829—1889) — американский военный моряк, командир Азиатской эскадры (1886—1889).
  (1907—1991) — американский растениевод, основатель и первый директор (1959—1972) Международного института исследования риса, директор Азиатского центра исследования овощей (1972—1975), лауреат Всемирной продовольственной премии (1988).
 Чандлер, Роберт (род. 1953) — английский поэт, эссеист, переводчик с русского и других языков.
  (род. 1942) — американский политик, член Палаты представителей США (1983—1993).
  (род. 1958/1959) — новозеландский и сингапурский миллиардер, владелец инвестиционного фонда Clermont Group.
 Чандлер, Рэймонд (1888—1959) — американский писатель-реалист и критик.
 Чендлер, Рэймонд (род. 1962) — американский военный деятель, сержант-майор Армии США (2011—2015), бывший начальник Академии сержант-майоров Сухопутных войск США.

С 
 Чандлер, Сет Карло (1846—1913) — американский астроном.
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (1907—1990) — американский бейсболист.
  (1841—1919) — американский солдат, кавалер Медали Почёта за участие в битве при Амелия-Спрингс (1865).
  (1693—1766) — британский нонконформистский священник, член Королевского общества (с 1754).

Т 
 Чендлер, Тайсон (род. 1982) — американский баскетболист.
 Чендлер, Тимоти (род. 1990) — американский футболист, защитник франкфуртского «Айнтрахта» и сборной США.
  (1740—1798) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Вермонт (1778—1780).
  (1772—1866) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Гэмпшир (1829—1833).
  (1871—1953) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Оклахома (1917—1919, 1921—1923).
  (род. 1963) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Даллас Ковбойз».

У 
  (ок. 1930—2004) — американский политик, мэр Мемфиса (1972—1982), сын Уолтера Чендлера.
 Чендлер, Уилсон (род. 1987) — американский баскетболист.
  (1878—1970) — американский ботаник, профессор помологии (1923—1938) и растениеводства (1938—1948) Калифорнийского университета.
  (1835—1917) — американский юрист и политик, министр военно-морских сил США (1882—1885), член Сената США (1887—1889, 1889—1901).
  (1747—1790) — американский художник-портретист.
  (1887—1967) — американский политик-демократ, член Палаты представителей США от штата Теннесси (1935—1940).
  (1867—1935) — американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1913—1919, 1921—1923).
  (род. 1956) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.

Х 
  (род. 1995) — британский снукерист, чемпион Европы (2018).
  (род. 1937) — американский политик, председатель Сената штата Массачусетс (2017—2018).
 Чэндлер, Хелен (1906—1965) — американская актриса, певица.
  (1898—1991) — американский сенатор (1939—1945), губернатор штата Кентукки (1935—1939, 1955—1959).

Ч 
  (1836—1925) — американский химик, первый декан Шахтной школы Колумбийского университета.
 Чандлер, Чарльз (1911—1982) — американский гребец, олимпийский чемпион 1932 года.
  (1878—1939) — американский военный лётчик, первый командующий Воздухоплавательным отделением Корпуса связи США (1907—1908, 1911—1913).
 Чендлер, Чес (1938—1996) — английский музыкант, продюсер и менеджер.

Ш 
  (настоящее имя — Лин Эрхард) — американская писательница-биографист.
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс».

Э 
  (ок. 1668—1750) — английский чиновник и англиканский священник, лорд-наместник графства Дарем (1730—1750), епископ Личфилда и Ковентри (1717—1730), епископ Дарема (1730—1750).
  (1902—?) — британский гребец, участник летних Олимпийских игр 1924 года.
  (1917—2003) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бруклин Доджерс» (1947).
  (1800—1880) — канадский политик, глава промежуточного правительства провинции Нью-Брансуик (1848—1854), лейтенант-губернатор (1878—1880), сооснователь Канадской конфедерации.
  (1904—1988) — американский религиозный деятель и правозащитник, начальник службы по делам беженцев Всемирного совета церквей (1949—1960), директор Церковной федерации Большого Чикаго.
  (1946—1992) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Баффало Биллс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (1829—1880) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин Канады (1879—1880).
  (род. 1950) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Цинциннати Бенгалс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сент-Луис Кардиналс».
 Чендлер, Элизабет (настоящее имя — ) — американская писательница.
  (1807—1834) — американская поэтесса и публицист.
  (род. 1987) — американская пловчиха, двукратная чемпионка Панамериканских игр 2011 года.

Составная фамилия 
 Чендлер-Кавендиш, Ричард (ок. 1703—1769) — английский политик, член Палаты общин Великобритании (1761—1768).

Имя 
 Чендлер Бинг — персонаж комедийного сериала «Друзья».

Топоним 
 Чандлер — город в штате Аризона, США.
 Чандлер — город в штате Миннесота, США.
 Чандлер — город в Австралии.
  — река на полуострове Аляска, приток Колвилла.

Примечания